A 2019-es ADAC német TCR-bajnokság a széria negyedik idénye volt. A szezon április 27-én vette kezdetét a Motorsport Arena Oschersleben versenypályán és szeptember 29-én ért véget a Sachsenringen. A címvédő Harald Proczyk volt. A bajnokságot Max Hesse nyerte meg.

Csapatok és versenyzők

Versenynaptár

Eredmények

Összefoglaló 

Megjegyzések:
 Eredetileg Harald Proczyk nyerte meg az időmérő edzést, azonban utólag egy 3 rajthelyes büntetést kpaott, amiért a piros zászlós szakasz során átlépte a megengedett sebbességhatárt, így Max Hesse örökölte meg az első rajthelyet.
 Eredetileg Thierry Neuville szerezte meg az első rajtkockát és a leggyorsabb kört, valamint a győzelmet is, azonban vendégversenyzőként nem értékelték eredményét.
 Eredetileg Pascal Eberle futotta meg a leggyorsabb kört, azonban vendégversenyzőként nem értékelték eredményét.

Versenyzők 
Pontrendszer

Csapatok

Junior

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
 A bajnokság hivatalos weboldala 

Németország